Марсельє́за ( — «марсельська») — найвідоміша пісня Французької революції, що стала гімном революціонерів. Нині є державним гімном Франції. На її мелодію було також покладено слова державного гімну Росії в період від Лютневої революції до Жовтневого перевороту 1917 року.

Часто слугує також як гімн революцій для людей усіх країн, що повстають проти несправедливості. Існують, у зв'язку з цим, варіанти Марсельєзи різними мовами.

Історія 
Спочатку Марсельєза називалася «Військова пісня Рейнської армії» (). Цю пісню написав військовий інженер Клод Жозеф Руже де Ліль 25 квітня 1792 року, коли французький люд повстав проти самодержавства.

24 листопада 1793 року Конвент обирає Марсельєзу державним гімном Франції.

Після подій 1848 року, коли революційна хвиля прокотилася цілою Європою, Марсельєза стає піснею борців за свободу в усьому світі: в Італії, Польщі, Угорщині... Вона звучить на полях боїв і під час Паризької Комуни в 1871 році.

Востаннє Марсельєзу було заборонено під час Другої світової війни режимом Віші — режимом колаборантів з нацистами. Співали пісню в той час представники Опору. Однак уже 1944 року її знову оголошено державним гімном Франції.

Від 1970-х років до Марсельєзи почали ставитися дещо суперечливо. Дехто вважає, що в словах гімну простежуються ксенофобія та мілітаризм.
Було багато пропозицій змінити слова гімну. Але він надто міцно асоціюється в багатьох людей із Великою французькою революцією.

Після того як до другого туру виборів Президента Франції 2002 року пройшов представник ультраправих сил Жан-Марі Ле Пен, попри слова пісні, її часто співали антирасистські маніфестанти.

Французький оригінал Марсельєзи 
Офіційно у Франції виконують лише перший куплет і приспів.

La Marseillaise

 Allons enfants de la Patrie,
 le jour de gloire est arrivé
 Contre nous de la tyrannie
 L'étendard sanglant est levé.
 L'étendard sanglant est levé:
 Entendez-vous dans nos campagnes
 Mugir ces féroces soldats!
 Qui viennent jusque dans vos bras
 Égorger vos fils et vos compagnes.

 (Refrain:)
 Aux armes citoyens,
 Formez vos bataillons.
 Marchons! Marchons!
 Qu'un sang impur
 Abreuve nos sillons

 Que veut cette horde d'esclaves
 De traîtres, de rois conjurés?
 Pour qui ces ignobles entraves
 Ces fers dès longtemps préparés
 Ces fers dès longtemps préparés
 Français, pour nous, Ah quel outrage
 Quel transport il doit exciter!
 C'est nous qu'on ose méditer
 De rendre à l'antique esclavage
 Refrain
 Quoi! Des cohortes étrangères
 Feraient la loi dans nos foyers!
 Quoi! Ces phalanges mercenaires
 Terrasseraient nos fiers guerriers.
 Terrasseraient nos fiers guerriers.
 Grand Dieu! Par des mains enchaînées
 Nos fronts, sous le joug, se ploieraient.
 De vils despotes deviendraient
 Les maîtres de nos destinées
 Refrain
 Tremblez tyrans, et vous perfides
 L'opprobe de tous les partis.
 Tremblez, vos projets parricides
 Vont enfin recevoir leur prix!
 Vont enfin recevoir leur prix!
 Tout est soldat pour vous combattre.
 S'ils tombent nos jeunes héros,
 La terre en produit de nouveaux
 Contre vous, tous prêts a se battre
 Refrain
 Français en guerriers magnanimes
 Portez ou retenez vos coups.
 Épargnez ces tristes victimes
 À regrets s'armant contre nous!
 À regrets s'armant contre nous!
 Mais ce despote sanguinaire
 Mais les complices de Bouille
 Tous les tigres qui sans pitié
 Déchirent le sein de leur mère!
 Refrain
 Amour Sacré de la Patrie
 Conduis, soutiens nos braves vengeurs.
 Liberté, Liberté chérie
 Combats avec tes défenseurs
 Combats avec tes défenseurs
 Sous nos drapeaux, que la victoire
 Accoure à tes mâles accents
 Que tes ennemis expirants
 Voient ton triomphe et nous, notre gloire
 Refrain
 Nous entrerons dans la carrière
 Quand nos aînés n'y seront plus
 Nous y trouverons leur poussière
 Et la trace de leur vertu!
 Et la trace de leur vertu!
 Bien moins jaloux de leur survivre
 Que de partager leur cercueil.
 Nous aurons le sublime orgueil
 De les venger ou de les suivre
 Refrain

Український варіант Марсельєзи 
(Переклад Миколи Вороного)
Гей, діти рідної країни,
Ходім — настав славетний час!
Бо лютий ворог стяг руїни
Вже розгортає проти нас.
Вам чути, як здаля лунає
Той рев шалених вояків — Іде, іде проклята зграя,
Щоб ваших нищити синів.
 (Приспів:)
Громадо, в бій ставай!
До лав, батьки й сини!
Рушай! Рушай!
Хай чорна кров напоїть борозни!

Свята любов до свого краю
Зміцнить удар наш у бою.
Злети ж до нас ти, воле, з раю
І силу нам подай свою!
Побіду під стяги кохані
Прикличмо з лав з усіх кінців, — Хай бачать недруги здолáні
І славу, і тріумф борців.
 (Приспів:)
Коли ми здійсним наші мрії,
Батьки в могилах будуть спать,
Але їх прах і славні дії
Зумієм ми ушанувать.
Щоб не тягти життя нужденне,
Дали батьки нам гарту пай, — Нас кличе збурення натхненне
І смерть у помсті за свій край!
 (Приспів:)

Цікаві факти 
Найвідомішу класичну обробку Марсельєзи для сопрано, хору та симфонічного оркестру здійснив близько 1830 року Гектор Берліоз.
Також існує фортепіанне аранжування Марсельєзи Ференца Ліста. 

У липні 1891 року, під час зустрічі французької ескадри у Кронштадті, Олександр III, «самодержець Всеросійський», зняв капелюха і слухав «Марсельєзу» з непокритою головою .

Див. також 
 Велика французька революція
 Марсельєза (фільм)
 Гімн Франції
 Робоча Марсельєза

Примітки

Посилання 
 «Марсельєза» українською мовою у виконанні Михайла Зазуляка, 1919 р.  
 La Marseillaise 
 Mireille Mathieu — La Marseillaise MP3 
 М. И. Венюков «Марсельеза»  

Франція
Французька революція
Французькі пісні
Національні символи Франції
Патріотичні пісні Франції
Франція  
Реюньйон  
   
Французька Гвіана